Моник Габриэла Карнен (; род. 7 сентября 1970, , штат Массачусетс, США) — американская актриса.

Биография 
Детство провела в городке , штат Массачусетс. Её мама — пуэрториканка, а отец — наполовину немец и ирландец . Моник училась в средней школе «Framingham South High School», где была президентом драмкружка.

В 1988 окончила школу и поступила в , где всё время уделяла учёбе. После окончания колледжа она переехала в Нью-Йорк, и начала брать уроки актёрского мастерства и ходить на прослушивания.

Свою первую роль получила в 2001 году, сыграв в фильме «Болливуд зовёт». Затем сыграла роль в малобюджетном кино «Кэт, Шон и Оз». Также она появлялась в многочисленных телесериалах, таких как «Декстер», «Доктор Хаус», «Закон и порядок: Специальный корпус». Русскоязычным зрителям Моник известна благодаря роли инспектора Анны Рамирес в фильме «Тёмный рыцарь».

Фильмография

Награды 
 2012 год — специальный приз жюри  в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за фильм «Истории заката» ().

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Фрамингемской средней школы
Выпускники Колледжа Уильямса